Hauwe ist der Familienname folgender Personen:
 Pat Van Den Hauwe (* 1960), walisischer Fußballspieler
 Pierre van Hauwe (1920–2009), niederländischer Musiker und Musikpädagoge
 Walter van Hauwe (* 1948), niederländischer Blockflötist und Musikpädagoge